The Last Trail peut faire référence à :

 The Last Trail, un roman de Zane Grey publié en 1909 ;  
 The Last Trail, un western adapté du roman de Grey par Emmett J. Flynn en 1921  ;  
 The Last Trail, un autre western adapté du roman de Grey par Lewis Seiler en 1927  (titré aussi Tom l'intrépide) ;  
 The Last Trail, un remake du film de 1927 réalisé par James Tinling en 1933.

Homonymie de titre